Caddo est un terme qui peut désigner :

 les Caddos, un peuple amérindien ;
 ils parlent le caddo, une langue qui fait partie du groupe des langues caddoanes.

Toponyme 

 la rivière Caddo dans l'Arkansas ;
 le village de Caddo Gap dans l'Arkansas ;
 Caddo, une ville située en Oklahoma.

Divers 
 Caddo est un genre d'opilions.